Бейтман () — английская фамилия. Известные носители:
 Бейтман, Ангус Джон (1919—1996) — английский генетик;
 Бейтман, Джеймс (1811—1897) — британский ботаник;
 Бейтман, Джейсон (род. 1969) — американский актёр;
 Бейтман, Джесси (1877–1940) — английская театральная актриса;
 Бейтман, Жюстин (род. 1966) — американская актриса, сценарист и продюсер;
 Бейтман, Том (род. 1989) — британский актёр.
 Бейтман, Эдвард Ла Троуб (1815—1897) — британский художник.